Георгий Ильич Охо́тников (1911 — 1996) — советский инженер и учёный, кандидат технических наук. Лауреат Сталинской премии третьей степени (1950).

Биография 
Окончил эксплуатационный факультет ГИИВТ (1936).

Работал в Средневолжском пароходстве, с 1948 года после объединения — в Волжском грузовом речном пароходстве (Куйбышев): инженер, старший инженер, начальник технического отдела службы эксплуатации, заместитель начальника пароходства.

В 1950—1951 годах в заграничной командировке. В 1951—1956 годах в центральном аппарате МРФ СССР.

Кандидат технических наук.
С 1956 года работал в ЦНИИЭВТ (Центральный НИИ экономики и эксплуатации водного транспорта), в 1956—1972 заместитель директора по научной работе.

Награды и премии 
 Сталинская премия третьей степени (1950) — за коренное усовершенствование методов эксплуатации речных судов
 орден «Знак Почёта» 
 семь медалей

Источники 
 Минеев, В.И.; Гладышев, А.Н.; Любимов, В.И. и др., «История в лицах: Волжская государственная академия водного транспорта», Издательство: Литера, 2010 г. ISBN 978-5-900915-89-0

Кандидаты технических наук